Niba bezeichnet:

 Niba (Jonê) (尼巴乡), Gemeinde im Kreis Jonê in der chinesischen Provinz Gansu
 Niba (Luhuo) (泥巴乡), Gemeinde im Kreis Luhuo in der chinesischen Provinz Sichuan
 Niba (Xishui) (坭坝乡), Gemeinde im Kreis Xishui in der chinesischen Provinz Guizhou
 Niba (Panama), Corregimiento im Territorium Ngöbe-Buglé in Panama